Rus (Русь, transcrit en Rusʹ)

Histoire 
 Rusʹ, ou Ruthénie, l’État puis les États des Slaves orientaux du , dont le territoire, variable au cours du temps, est aujourd’hui réparti entre la fédération de Russie, la Biélorussie et l’Ukraine
 Rusʹ de Kiev, un ancien État slave oriental
 Rusʹ, ou Varègues, Vikings opérant à l’est
 Rus, un des trois frères fondateurs de la Pologne, la Bohême et la Ruthénie.

Toponymie 

 Rus, une commune roumaine du județ de Sălaj ;
 Rus, une commune espagnole de la province de Jaén.

Divers 
 Rus, une unité du ministère de l’Intérieur de Russie

Patronyme 

 Adrian Rus (1996-), footballeur international roumain ;
 Alfonso Rus (né en 1950), homme politique de la Communauté valencienne, en Espagne ;
 Arantxa Rus (née en 1990), joueuse de tennis néerlandaise ;
 Cristina Rus (née en 1981), chanteuse roumaine ;
 Daniela L. Rus, roboticienne roumano-américaine ;
 Ioan Rus (né en 1955), homme politique roumain ;
 Teodor Rus (né en 1974), footballeur roumain.

Code 
RUS est un code qui peut signifier :
 Russie :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 russe (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 réacteur universitaire de Strasbourg, un ancien réacteur nucléaire de recherche.

ru:Русь (значения)